Braniștea, comune del distretto di Bistrița-Năsăud
Braniștea, comune del distretto di Dâmbovița
Braniștea, comune del distretto di Galați
Braniștea, comune del distretto di Mehedinți